Medeia, deusa da mitologia grega

Localidades
 Medea (Itália), comuna italiana

Artes
 Medeia (Eurípides), tragédia grega escrita por Eurípedes
 Medeia (Sêneca), tragédia grega homônima escrita por Sêneca
 Medeia (filme), de Pasolini

Desambiguação